Апангито има више значења:

 Апангито (Атенанго дел Рио), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Апангито (Хосе Хоакин де Ерера), насеље у савезној држави Гереро у Мексику